Wrestling est un mot anglais qui signifie « lutte » ou « catch ». Il peut faire référence à :

Personnalité 
 Mr. Wrestling II, nom d’artiste de Johnny Walker (1934-), catcheur américain.

Cinéma 
 Wrestling, court métrage documentaire en noir et blanc américain réalisé en 1892 par William Kennedy Laurie Dickson.